Прва лига Телеком 2010/2011 годов — 20-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал в июле 2010 года и завершился в мае 2011 года.
Чемпионом в девятый раз стал «Марибор» который будет представлять Словению в Лиге чемпионов 2011/12. В Лиге Европы 2011/12 будут участвовать серебряный и бронзовый призёры, «Домжале» и «Копер» соответственно, а также столичная «Олимпия» занявшая четвёртое место. По итогам сезона во Вторую лигу вылетел «ФК Приморье», а занявшая предпоследнее место «Нафта», сыграет с серебряным призёром второй лиги в переходных матчах. Кубок страны в первый раз завоевали игроки «Домжале»

Клубы-участники

Таблица результатов

Первая половина

Вторая половина

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Участие Словении в еврокубках в сезоне 2010/11

Лига Чемпионов

ФК Копер

Второй отборочный раунд

Лига Европы

ФК Горица

Второй отборочный раунд

ФК Марибор

Второй отборочный раунд

Третий отборочный раунд

Отборочный Плей-офф раунд

ФК Олимпия (Любляна)

Первый отборочный раунд

Ссылки и источники 
 официальный сайт prvaliga.si
 transfermarkt.co.uk/
 www.weltfussball.de
  ЛЧ uefa.com
 ЛЕ uefa.com

Чемпионат Словении по футболу
Словения
Словения
2010 год в Словении
Спорт в Словении в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011